

Codici 
 A62 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Aichtal
 A62 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Strade 
 A62 – autostrada francese Bordeaux – Tolosa Nord